Volcán peut désigner :

Toponymie 
 Volcán, localité située au Panama ;
 Volcán, localité située dans la province de Jujuy, en Argentine.

Musique 
 , album studio du chanteur mexicain José José ;
 Volcán, société minière à Ticlio (Pérou).

Voir aussi 
 Volcan